Superpuchar Polski w piłce nożnej
1991 w piłce nożnej
1991 w polskim sporcie
Zawody sportowe we Włocławku